

Лейк-Гамільтон — місто, штат Флорида
 Лейк-Гамільтон — переписна місцевість, штат Арканзас